

Carriera
Debutta in massima serie con la Reggiana nel 1927-1928, totalizzando in due stagioni 38 presenze. Nel 1929 si trasferisce alla , dove rimane per una stagione.

Note

Collegamenti esterni